Четворни савез може бити:

 Четворни савез (1718), војни савез између Британије, Француске, Светог римског царства и Низоземске, склопљен 1718. године потписивањем Лондонског споразума
 Четворни савез (1912—1913), такође познат и као Балкански савез, заснован на систему међудржавних споразума између Бугарске, Грчке, Србије и Црне Горе, од 1912. до 1913. године
 Четворни савез (1915—1918), такође познат и као Савез централних сила, заснован на систему међудржавних споразума између Аустроугарске, Бугарске, Немачке и Турске, од 1915. до 1918. године

Види још 
 Тројни савез